

Sigle 
 Mail User Agent – Client di posta
 Make-Up Artist – truccatore in ambito fotografico professionale

Aziende 
 Mediterranea Umbro Aretina – prima società esercente la Ferrovia Centrale Umbra

Altro
 Missione di Mua – antica missione cattolica del Malawi
 Mu'a (Wallis) – distretto di Uvea, nella collettività d'oltremare francese di Wallis e Futuna
 Mu'a (Tonga) – città di Tongatapu, nel Regno di Tonga